Orense peut désigner :

Patronymes 
 José María Orense (1803—1880), homme politique espagnol.

Toponymes 
 Orense, ville espagnole située dans la capitale de la province d'Ourense ;
 Orense, localité argentine située dans le  de Tres Arroyos, dans la province de Buenos Aires ;

Voir aussi 
 Liste des évêques d'Orense